Большие моа, или динорнисы (, буквально — ужасная птица), — род вымерших птиц из монотипического семейства настоящих моа, или динорнисовых (Dinornithidae) отряда моаобразных, эндемичного для Новой Зеландии.

Описание 
Достигали высоты 3,6 метра и весили 230—278 кг. Остатки известны из четвертичных отложений Новой Зеландии. Яйца больших моа весили до 7 кг.

У больших моа практически полностью отсутствовали крылья. Обитали в лесах и питались исключительно растительной пищей.

Систематика 
Кладограмма представляет результаты генетического анализа Bunce и коллег 2009 года:

Классификация 
Согласно генетическому анализу 2009 года в род включают 2 вымерших вида:
 
 

Однако классификация рода не устоялась, например, по данным сайта Paleobiology Database, на ноябрь 2020 года в род включают 6 вымерших видов:
  [syn. ]
  [syn. ]
 
 
 
  [syn. , orth. var.]

Примечания 

Моаобразные
†
Птицы плейстоцена
Ископаемые птицы голоцена
Ископаемая фауна Новой Зеландии
Фоссилии из голоценовых отложений Новой Зеландии
Фоссилии из плейстоценовых отложений Новой Зеландии
Таксоны, описанные Ричардом Оуэном